Název Červený Újezdec má více sídel:
 Červený Újezdec (Lišov), část města Lišov v okrese České Budějovice
 Červený Újezdec (Vlastec), část obce Vlastec v okrese Písek
 Červený Újezdec (zámek), zámek v této vesnici